Мушагалуса Бакенга Джоа Намугунга (; родился 8 августа 1992, Тронхейм, Норвегия), более известный как просто Мушага Бакенга — норвежский футболист конголезского происхождения, нападающий клуба «Стабек».

Карьера 
Свою футбольную карьеру Мушага начинал в детской спортивной академии Тронхейма, откуда его в 2007 году пригласили в академию «Русенборга». С 2009 года стал привлекаться к играм основного состава, где в сентябре того же года дебютировал в Типпелиге в матче против «Тромсё».

В январе 2012 года норвежский «Русенборг» и бельгийский «Брюгге» согласовали детали перехода Бакенги. «Брюгге» заплатил за Мушагу 2,6 млн евро. Его дебют за новый клуб состоялся 5 февраля 2012 года в матче против «Беерсхота».

Но закрепиться в основном составе «Брюгге» у Бакенги не получилось, и игрок был отдан в аренду «Серклью Брюгге», а позже в датский «Эсбьерг». Затем последовали аренды в немецкий «Айнтрахт Брауншвейг» и норвежский «Мольде».

В июле 2016 года в статусе свободного агента Бакенга вернулся в родной «Русенборг».

Статистика

Достижения 
Командные

 «Русенборг»
  Чемпион Норвегии по футболу (3) : 2009, 2010, 2016
  Обладатель Кубка Норвегии : 2016
  Обладатель Суперкубка Норвегии: 2017
  Бронзовый призёр чемпионата Норвегии : 2011

 «Брюгге»

  Серебряный призёр чемпионата Бельгии : 2011-12

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФК «Русенборг»
 
 

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки ФК «Брюгге»
Игроки ФК «Серкль Брюгге»
Игроки ФК «Эсбьерг»
Игроки ФК «Молде»
Игроки ФК «Русенборг»
Игроки ФК «Тромсё»
Игроки ФК «Ранхейм»
Игроки ФК «Одд»
Игроки ФК «Токусима Вортис»